Exercises — другий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 I Will Not Be Led - 3:03
 Cat's Eye, Apple Pie - 3:04
 In My Time - 3:28
 Woke Up This Morning - 3:09
 Called Her Name - 4:32
 Fool About You - 2:47
 Love Now You're Gone - 2:25
 Madelaine - 5:54
 Sad Song - 2:13
 1692 (Glencoe Massacre) - 3:59

Джерела 
 Exercises  allmusic
 Exercises  last.fm

Альбоми Nazareth
Англомовні музичні альбоми